István Pungor (ur. 13 lipca 1991 w Szombathely) – węgierski skoczek narciarski, reprezentant Kõszegi Sportklub.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 19 stycznia 2008 w Eisenerz podczas zawodów Fis Cup, oddając skok na odległość 42 m na skoczni normalnej.

Jego bratem jest Dénes Pungor – także węgierski skoczek narciarski.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2008  Zakopane – 74. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 77. miejsce
 2010  Hinterzarten – 73. miejsce
 2011  Otepää – 56. miejsce
 Drużynowo
 2009  Štrbské Pleso – 18. miejsce
 2010  Hinterzarten – 18. miejsce

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Węgierscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Szombathely